Forestdale, Forrestdale ou Forest Dale est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Forestdale, banlieue résidentielle de Londres

Forestdale, banlieue de Logan City dans le Queensland
Forestdale, banlieue de Perth en Australie-Occidentale

Forestdale, secteur non organisé du comté de Jefferson en Alabama
Forestdale, village de Sandwich dans le comté de Barnstable dans le Massachusetts
Forestdale, village de North Smithfield dans le comté de Providence dans le Rhode Island
Forest Dale, village de Brandon, dans le comté de Rutland dans le Vermont
Forest Dale, district historique de Salt Lake City dans l'Utah

Voir aussi
Forestdale, agence d'accueil familial basé à New York

Homonymie de toponyme